Патриоты:

  — фильм Карла Риттера. 1937 год.
  — фильм 1994 года. Франция.
 Патриоты (фильм, 2006) — фильм Рашида Бушареба.